Prínos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Prínos (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Prínos (ort i Grekland, Kreta), Nomós Rethýmnis, 
 Prínos (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar